Horvitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Horvitz (1947–2017), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Eric Horvitz, US-amerikanischer Informatiker
 H. Robert Horvitz (* 1947), US-amerikanischer Entwicklungsbiologe
 Louis J. Horvitz (* 1946), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmregisseur
 Wayne Horvitz (* 1955), amerikanischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Horwitz